Соревнования в беге на 100 метров у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 13 по 14 августа 2016 года на Олимпийском стадионе. Рекордсмен мира, Олимпийский чемпион 2012 года, Чемпион мира 2015 года ямайский спринтер Усэйн Болт одержал победу в финале, став семикратным Олимпийским чемпионом и первым человеком, которому удалось выиграть три олимпиады на дистанции 100 метров.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Результаты

Предварительные забеги 
В предварительных забегах участвуют приглашенные спортсмены, не выполнившие квалификационный норматив для участия в Олимпиаде. В следующий этап с каждого забега проходят два участника с лучшим временем (Q) и два самых быстрых из всех забегов (q).

Забег 1 
Ветер: -0,2 м/с

Забег 2 
Ветер: +0,4 м/с

Забег 3 
Ветер: -0,3 м/с

Раунд 1 
Правила квалификации: Первые 2 участника с каждого забега (Q) и 8 с лучшим результатом (q) попадают в полуфинал.

Забег 1 
Ветер: -1,2 м/с

Забег 2 
Ветер: +0,8 м/с

Забег 3 
Ветер: -0,1 м/с

Забег 4 
Ветер: -0,5 м/с

Забег 5 
Ветер: +0,2 м/с

Забег 6 
Ветер: -0,8 м/с

Забег 7 
Ветер: -0,4 м/с

Забег 8 
Ветер: -1,3 м/с

Полуфиналы

Полуфинал 1 
Ветер: +0,2 м/с

Полуфинал 2 
Ветер: +0,2 м/с

Полуфинал 3 
Ветер: +0,0 м/с

Финал 

Ветер: +0,2 м/с

Ссылки 
 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

М